CXQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Christmas Creek (Australia)